Интернациональный дуэт Марта Сироткина и Оксана Калашникова — победитель соревнований.

Посев 

  Людмила Киченок /  Надежда Киченок (Финал)
  Стефани Форетц Гакон /  Катрин Вёрле (Полуфинал)

<li>  Лю Ваньтин /  Сунь Шэннань ''(Первый раунд)
<li>  Марта Сироткина /  Оксана Калашникова (Титул)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2012